Þverfell kan syfta på följande platser:

Island 

1. Þverfell (berg i Island, Austurland, lat 65,03, long -15,04), 
2. Þverfell (kulle i Island, Norðurland eystra, lat 66,09, long -15,29), 
3. Þverfell (kulle i Island, Austurland, lat 65,65, long -15,25), 
4. Þverfell (berg i Island, Västfjordarna, lat 65,99, long -23,62), 
5. Þverfell (berg i Island, Västlandet, lat 65,22, long -22,28), 
6. Þverfell (berg i Island, Västlandet, lat 64,47, long -21,10), 
7. Þverfell (berg i Island, Suðurland), 
8. Þverfell (kulle i Island, Västfjordarna, lat 65,68, long -23,76), 
9. Þverfell (kulle i Island, Västfjordarna, lat 65,54, long -23,29), 

Robotskapade Islandförgreningar